Ел Иго има више значења:

 Ел Иго (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Иго (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Иго (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Иго (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Иго (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Иго, Ла Галера (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Иго (Сан Бартоло Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Иго (Сан Мигел Ехутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Иго (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Иго (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Иго (Санто Томас Халијеза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Иго (Ситио де Ситлапева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Иго (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Иго (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Иго (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Иго (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Ел Иго (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Иго (Ел Иго, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику